Меще́рский — русская фамилия; имеет женскую форму .

Носители

А 
 
 
 Мещерский, Андрей Сергеевич (1848—1905) — московский аквариумист.
 Мещерский, Арсений Иванович (1834—1902) — живописец-пейзажист.

Б

В 
 
 Мещерский, Владимир Петрович (1839—1914) — князь, писатель, редактор-издатель газеты «Гражданин».

Г, Д 
 Мещерский, Герман Иванович (1874—1938) — доктор медицинских наук, дерматовенеролог.
 
 Мещерский, Димитрий Викторович (1875—1933) — князь, дипломат и учёный-востоковед, консул в Харбине, Чифу, Гирине, генконсул в Кашгаре.

И 
 
 Мещерский, Иосиф Александрович (1822—1884) — князь, русский межевой инженер, историк архивного дела.

Н 
 Мещерский, Никита Александрович (1906—1987) — филолог, специалист по истории русского литературного языка, древнеславянской переводной письменности и литературы.
 Мещерский, Никифор Фёдорович — князь, городовой и полковой воевода середины XVII века.
 Мещерский, Николай Иосифович (1897—1973) — офицер советского военно-морского флота

П 
 Мещерский, Платон Степанович (1713—1799) — князь, государственный деятель.
 Мещерский, Пётр Сергеевич (1778—1856) — князь, государственный деятель.
 Мещерский, Прокопий Васильевич (1746—1818) — князь, генерал-лейтенант, гофмейстер, петербургский гражданский губернатор в 1800 г., поэт.

С 
 Мещерский, Семён Фёдорович (1668—1732) — князь, генерал-лейтенант, участник Северной войны, губернатор Архангелогородской губернии.
 
 Мещерский, Степан Михайлович (1698—1775) — князь, адмирал (1764), член Адмиралтейств-коллегии (1762), главный командир Кронштадтского порта (1762—1764).

Ф

Э, Ю 
 Мещерский, Элим Петрович (1808—1844) — князь, поэт и переводчик, публицист, дипломат.
 Мещерский, Эммануил Николаевич (1832—1877) — князь, участник русско-турецкой войны, погиб на Шипке в Балканах.



Другое 
 Мещёрский — посёлок в составе Москвы.
 Мещерский — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 Мещерский язык — финно-угорский язык, на котором говорило племя мещера, жившее в среднем течении Оки на территории современной России.
 Мещерский пруд — пруд на юго-западе Москвы, за МКАД.
 «Мещёрский» — национальный парк в России, Рязанская область.
 Мещерский дендрарий — особая природоохранная организация и крупнейшая по площади лесостепная опытно-селекционная станция в России.
 Мещёрский переулок — переулок в Юго-Восточном административном округе города Москвы
 Мещерский природный парк — парк в Одинцовском районе Московской области России и частично в Москве.
 Мещерский проспект — проспект в Западном административном округе города Москвы в посёлке Мещерский.
 Мещерский сельсовет — административно-территориальное образование в Сердобском районе Пензенской области.

См. также 
 Мещёра
 Мещерка
 Мещерское
 Мещерские — разветвлённый княжеский род татарского происхождения.
 Мещёрская волость — административно-территориальная единица деления Российской империи на востоке Коломенского уезда.
 Мещёрская низменность — низменность в центре Восточно-Европейской равнины.
 Горы-Мещерские — деревня в Лотошинском районе Московской области России.
 Уравнение Мещерского — основное уравнение в механике тел переменной массы, полученное И. В. Мещерским в 1897 году.